Джи́мми Ра́йан ():
 Райан, Джимми (1863—1923) — американский бейсболист.
 Райан, Джимми (род. 1945) — шотландский футболист, бывший директор ФК «Манчестер Юнайтед» по молодёжному футболу.
 Райан, Джимми (род. 1988) — английский футболист, в настоящее время выступает за ФК «Аккрингтон Стэнли».